Дача:
 Дача — в России царского и имперского периодов, выделенная земля (деревня, село и так далее) в вечное владение (пользование) кому-либо, за службу.
 Дача — в России имперского, советского и современного периода, норма продовольствия и фуража для формирования на определённый период времени (пример: сутодача). 
 Дача — загородный дом.
 Садоводческое товарищество в СССР.
 Дача — село, Мещовский район, Калужская область, Россия.
 «Дача» — советский художественный фильм 1973 года.
 Дача — река в Красноярском крае.

См. также 
 Дачи
 Дачная
 Дачное
 Дачный
 Высокая Дача
 Радио Дача — российская радиостанция.